Durchmarsch (Ableitung von "Marsch") bezeichnet:

 beim Sport zwei Aufstiege in zwei aufeinanderfolgenden Saisons, siehe Spielklassenwechsel
 den Durchzug einer Armee durch ein Gebiet ohne große Kampfhandlungen
 einen Begriff aus dem Skatspiel, siehe Skat#Ramsch- und Bockrunden
 umgangssprachlich einen Durchfall
 Durchmarsch (Odenthal), einen Ortsteil von Odenthal.

Siehe auch